Sho har flere betydninger:
 Sho - en anden betegnelse for buskmænd
 Sjo - et tidligere bogstav i det baktriske alfabet